Prva makedonska fudbałska liga 2020/2021 – 29. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Liga została powiększona z 10 do 12 drużyn, które w okresie od 8 sierpnia 2020 do 16 maja 2021 rozegrały 33 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Vardar Skopje.
Mistrzostwo po raz czwarty w historii zdobyła drużyna Shkëndija Tetovo.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
Druga drużyna grupy wschodniej Vtora Liga Tikvesh Kavadarci wygrała 1:0 mecz z Sileks Kratovo o miejsce w Prva liga.

Renova Džepčište wygrała rzutami karnymi mecz z Ohrid 2004 z drugą drużyną grupy zachodniej Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2020/2021 - rsssf
 Prva liga 2020/2021 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2020 w Macedonii Północnej
2021 w Macedonii Północnej